;
 Eugène Édouard Soulès (1811-1876), peintre français ;
 Félix Soulès (1857-1904), sculpteur français ;
 François Soulès (1748-1809), écrivain et traducteur français ;
 Jérôme Soulès (1760-1833), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Prosper Soulès (1763-1794), clerc de notaire français, dernier gouverneur de la Bastille.